DDI1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 396 амінокислот, а молекулярна маса — 44 124.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки